Марка́ров / Марка́рова— фамилия производная от фамилии Маркарян.

Известные носители:
 Маркаров, Александр Ашотович (род. 1950) — советский футболист и российский тренер.
 Маркаров, Артём Агаларович (1907—1964) — советский футболист и тренер.
 
 Маркаров, Дмитрий Эдуардович (род. 1958) — российский управленец, генеральный директор ОАО «Росгосстрах».
 Маркаров, Михаил Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Маркаров, Николай Николаевич (1933—2008) — советский художник и скульптор.
 Маркаров, Сергей Николаевич (род. 1953) — советский и российский пианист.
 Маркаров, Сурен Георгиевич (1937—2013) — советский ватерполист.
 Маркаров, Эдуард Артёмович (род. 1942) — советский футболист и тренер.

 Маркарова, Тамара Сергеевна (род. 1959) — директор Научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского (Москва).